The Unseen Witness – film del 1914 diretto da Frank Wilson
 The Unseen Witness – film del 1920 diretto da Tom Collins